Scarab peut désigner :
SS-21 Scarab, code OTAN du missile OTR-21 Tochka ;
Scarab, une ancienne écurie de Formule 1 ;
Scarab, une sonde spatiale de la NASA destinée à explorer la Lune ;
Scarab, une lourde plateforme armée mobile Covenante, dans le jeu vidéo Halo.
 Scarab, un groupe de Brutal Death Metal égyptien fondé en 2006.
 Scarab, un symbole typographique (¤).
 Scarab, une voiture dans le jeu Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars et en tant que contenu additionnel dans la suite; Rocket League.